YXF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Snake River (Canada)